«Карусельный лев» — советский короткометражный кукольный мультфильм, снятый в 1974 году режиссёром Владимиром Данилевичем.

Сюжет 
В парке была карусель, на которой стояли фигуры животных. Там были: слон, жираф, зебра, ослик, лошадь и лев. Дети с удовольствием катались на карусели. Одна девочка сначала испугалась льва, а потом старалась кататься только на нём.
Когда наступила зима, девочка пришла в парк и увидела, что на карусели нет льва. Затем она нашла льва у ограды парка, грязного и с попорченой лапой. Девочка перевязала льва своим шарфом и забрала его домой.

Съёмочная группа

Литература 
  Книга по мультфильму.

Ссылки 

Мультфильмы 1974 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Кукольные мультфильмы СССР 1974 года
Мультфильмы Владимира Данилевича
Мультфильмы о детях